Тямпасак:

 Тямпасак — город в Лаосе в провинции Тямпасак.
 Тямпасак — государство, существовавшее в XVIII — XIX веках в южной части современного Лаоса.
 Тямпасак — провинция на юго-западе Лаоса.